Cabana peut désigner :

Patronymes 
 Aldée Cabana (1935-2018), chimiste canadien, ancien recteur de l'Université de Sherbrooke.
 Anna Cabana (1979-), journaliste française.
 Camille Cabana (1930-2002), sénateur de Paris et ancien président de l'Institut du monde arabe.
 Colt Cabana  (1980-), catcheur américain.
 Éric Cabana (1962-), acteur québécois.
 Frédérik Cabana (1986-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Georges Cabana (1894-1986), évêque canadien.
 Jean-Paul Cabana (1934-), coureur automobile québécois.
 Robert D. Cabana (1949-), astronaute américain.
 Serge Cabana (19?-), journaliste et écrivain québécois.

Toponymes 
 Cabana, une ville du Pérou.
 Cabana de Bergantiños, ville d'Espagne.
 Cabana Maior, ville du Portugal.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique